est la formule brute de plusieurs isomères.

 énalapril, numéro CAS 
 rémifentanil, numéro CAS